

Osoby 
 Simón Bolívar – bohater walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod władzy Hiszpanii
 James Bolivar DiGriz – pełne imię i nazwisko Stalowego Szczura, bohatera książek Harry’ego Harrisona

Miejscowości, jednostki administracyjne i waluty w Ameryce Południowej

Ekwador 
 Prowincja Bolívar

Kolumbia 
 Bolívar – departament 
 Bolívar – miejscowość i gmina w departamencie Antioquia
 Bolívar – miejscowość i gmina w departamencie Valle del Cauca

Wenezuela 
 Boliwar – waluta 
 Bolívar – stan 
 Ciudad Bolívar – miasto

Miejscowości i jednostki administracyjne w Stanach Zjednoczonych 
Miejscowości
 Bolivar – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Bolivar – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Bolivar – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Bolivar – wieś w stanie Ohio, w  hrabstwie Tuscarawas
 Bolivar – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Bolivar – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardeman
 Bolivar – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Jefferson

Gminy 
 Gmina Bolivar (ang. Bolivar Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Gmina Bolivar (ang. Bolivar Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Gmina Bolivar (ang. Bolivar Township) w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Gmina Bolivar (ang. Bolivar Town) w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany

Hrabstwa 
 Hrabstwo Bolivar w stanie Missisipi

Inne 
 Bolivar – stacja metra w Paryżu
 Bolivar – klub sportowy z Argentyny
 Bolivar Cigar’s – ręcznie robione kubańskie cygara
 Bolívar – kolumbijski serial telewizyjny z 2019 roku